The Cricket – film del 1917 diretto da Elsie Jane Wilson
 The Cricket – film del 1923 prodotto dalla Selznick Pictures Corporation